Чурсин, Юрий:
 Чурсин, Юрий Анатольевич (род. 1980) — российский актёр театра и кино.
 Чурсин, Юрий Егорович (род. 1963) — советский и казахстанский хоккеист с мячом.